Круз де Палма има више значења:

 Круз де Палма (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз де Палма, Ел Кармен (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику